Boskamp peut faire référence à :

 , un club de football.

Lieux 

 , une ville du district de Saramacca,
 Boskamp, un village de la municipalité de Olst-Wijhe, Pays-Bas.

Personnalités 

 (1932–2011), footballeur néerlandais,
Johan Boskamp (1948- ), footballeur néerlandais.